Dulaney ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dulaney (Kentucky)
 Dulaney (Tennessee)
 Dulaney (West Virginia)
 Dulaney Village (Maryland)

Dulaney ist der Familienname von
 John P. Dulaney (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler